A Blender jelentései:

Blender, háromdimenziós modellező- és animátor alkalmazás.
Blender, zenei magazin.
Blender (Verdeni járás), település Németországban